Carlos Alberto Tévez (Ciudadela, 5 februari 1984) is een Argentijns voormalig voetballer en huidig voetbaltrainer die doorgaans als aanvaller speelde. Hij verruilde Shanghai Shenhua in januari 2018 voor Boca Juniors. Zijn bijnamen luiden Apache en Carlitos. Tévez is een van de weinige spelers die zowel de CONMEBOL Libertadores (Boca Juniors) als de UEFA Champions League (Manchester United) wist te winnen. In juni 2022 beëindigde Tévez zijn voetbalcarrière. 

Tévez werd in 2003, 2004 en 2005 verkozen tot Zuid-Amerikaans voetballer van het jaar. In 2003 en 2004 werd hij Argentijns voetballer van het jaar en in 2005 won hij de Bola de Ouro (Braziliaans voetballer van het jaar). Tévez was de duurste speler (53 miljoen euro) in de Premier League ooit voordat Fernando Torres voor 58 miljoen euro werd overgenomen van Liverpool door Chelsea. Tévez vertrok in januari 2017 naar Shanghai Shenhua en werd gekocht voor ongeveer 81 miljoen euro. Op dat moment was Tévez de op vijf na duurste transfer uit de voetbalgeschiedenis en ging in China jaarlijks ongeveer 37,2 miljoen euro netto verdienen. Tévez werd zo de best betaalde voetballer ter wereld.

Clubvoetbal 
Tévez begon zijn voetballoopbaan in 2001 bij Boca Juniors. Bij deze club won de aanvaller een landstitel (2003), de CONMEBOL Libertadores (2003), de wereldbeker voor clubteams (2003) en de CONMEBOL Sudamericana (2004).

Na drie seizoenen bij de Argentijnse topclub vertrok Tévez in 2004 voor ruim 15 miljoen euro naar Corinthians. Net voor het sluiten van de transfermarkt van 2006 vertrok Tévez voor 14,6 miljoen euro naar West Ham United.

In augustus 2007 vertrok Tévez naar Manchester United, waarmee hij in 2008 onder anderen de UEFA Champions League en het FIFA WK voor clubs wist te winnen.

Sinds het seizoen 2009/10 kwam Tévez uit voor Manchester City. Zijn eerste seizoen verliep succesvol: de club eindigde als vijfde op de ranglijst en Tévez scoorde 23 keer. Sinds een geweigerde invalbeurt tegen Bayern München in het begin van het seizoen 2011/12, lag Tévez in de clinch met Manchester City en trainer Roberto Mancini. Tévez mocht vertrekken omdat Roberto Mancini niet meer verder met hem wilde. Interesse voor Tévez kwam uit Italië en Frankrijk. Hij was heel dicht bij een transfer, maar deze ketste op het laatste moment af. Hierdoor bleef hij speler van Manchester City. Nadat Mancini zich weer had verzoend met Tévez, kwam de Argentijnse aanvaller terug naar Engeland en sloot zich weer bij de selectie aan. Na drie weken trainen kon hij voor het eerst weer een wedstrijd spelen. Hij mocht spelen in het beloftenelftal van Manchester City.

In 2013 maakte hij de overstap naar Juventus, waar hij tot 2015 speelde. Tévez keerde in 2015 terug naar Boca Juniors. In december 2016 raakte bekend dat de op dat moment 32-jarige aanvaller voor zo'n 84 miljoen euro naar China zou verkassen. Bij Shanghai Shenhua zou hij de best betaalde voetballer ter wereld worden met een netto jaarinkomen van 37,2 miljoen euro. In diezelfde periode kochten Chinese clubs nog meer buitenlandse (sub)toppers zoals Oscar, Axel Witsel en Hulk.

In januari 2018 keerde Tévez voor de derde keer terug bij Boca Juniors, waarmee hij in 2018 de landstitel en de Supercopa Argentina won. In 2020 werd opnieuw de landstitel gewonnen. In juni 2021 ontbond Tévez middels een clausule zijn nog doorlopend contract bij Boca Juniors, dat nog een half jaar liep bij de club. Tévez liet weten dan hij mentaal niet meer in staat was om nog in zijn vaderland te voetballen. Een hoofdreden was zijn aan corona overleden pleegvader. Boca Juniors zou het maximale vragen van spelers, Tévez zou niet hebben kunnen rouwen om het overlijden van zijn pleegvader en hij voetbalde naar eigen zeggen alweer veel te snel.

In juni 2022 maakte hij bekend definitief een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Clubstatistieken

Nationaal elftal 
In 2004 speelde Tévez met het Argentijns elftal op de CONMEBOL Copa América (verliezend finalist) en met het Argentijns elftal onder 23 op de Olympische Zomerspelen (goud) van 2004. De aanvaller werd met acht doelpunten topscorer in Athene.

Trainersloopbaan 
Op 21 juni 2022, kort na het beëindigen van zijn voetbalcarrière, werd Tévez aangesteld als hoofdtrainer van Rosario Central. Na vijf maanden als hoofdtrainer stopte Tévez aan het einde van het seizoen.

Erelijst

Zie ook
 Lijst van Premier League-winnaars
 Lijst van spelers van Manchester United FC
 Lijst van spelers van het Argentijnse voetbalelftal
 Lijst van spelers van Manchester City FC

Argentijns voetballer
Argentijns olympisch kampioen